

Cinema 
 The Last Dance – film muto del 1912 diretto da Oscar Eagle
 The Last Dance – film del 1930 diretto da Scott Pembroke

Musica 
 The Last Dance – gruppo musicale gothic rock
 The Last Dance – album dei Magnum del 1996
 The Last Dance – album di Spice 1 del 2000
 The Last Dance – album degli Steps del 2002
 The Last Dance – album dei 40 Below Summer del 2006
 The Last Dance – singolo di Clare Maguire del 2011, dall'album Light After Dark

Televisione 
 The Last Dance – documentario del 2020

Pagine correlate 
 Last Dance